Михаил Решетников:
 
 Решетников, Михаил Николаевич (1928—1992) — Герой Социалистического Труда.